On désigne par pythagoricien :
 un membre de l'école philosophique de Pythagore incluant entre autres Philolaos de Crotone : regarder aussi École pythagoricienne.
 un triplet de nombres entiers vérifiant l'égalité du théorème de Pythagore.
 un intervalle musical inférieur à un demi-ton appelé comma pythagoricien.